Juraj Štefanka (né le  à Nitra en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel slovaque de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier, chez les Dragons de Rouen

Biographie

Carrière en club 
Formé au HK Nitra, il commence sa carrière en senior dans l'Extraliga slovaque en 1994. Il décroche le titre national en 1999-2000 avec le HC Slovan Bratislava. De 2001 à 2012, il évolue dans l'Extraliga tchèque. En 2006, il joue quatre mois en Russie chez le Neftekhimik Nijnekamsk. Il signe à Rouen dans la Ligue Magnus en mai 2012. Il remporte la Coupe de la Ligue 2013 avec les Dragons.

Carrière internationale 
Il représente la Slovaquie au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1993-1994|| HK Nitra || Extraliga slovaque || 5|| 0|| 0|| 0|| || || || || || 
|-
| 1994-1995|| HK Nitra || Extraliga slovaque || 32|| 8|| 4|| 12|| 99|| || || || || 
|-
| 1995-1996|| HK Nitra || Extraliga slovaque || 43|| 12|| 7|| 19|| 104|| || || || || 
|-
| 1996-1997|| HK Nitra || Extraliga slovaque || 49|| 12|| 17|| 29|| 89|| || || || || 
|-
| 1997-1998|| HK Nitra || Extraliga slovaque || 35|| 8|| 8|| 16|| 34|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| HK Nitra || Extraliga slovaque || 49|| 18|| 19|| 37|| 72|| || || || || 
|-
| rowspan=2|1999-2000|| HC Slovan Bratislava || Extraliga slovaque || 43|| 8|| 10|| 18|| 59|| 8|| 1|| 5|| 6|| 8
|-
| HC Slovan Bratislava 2 || 1.liga slovaque || 9|| 2|| 5|| 7|| 44|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| HC Slovan Bratislava || Extraliga slovaque || 53|| 24|| 28|| 52|| 64|| 5|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 2001-2002|| HC Karlovy Vary|| Extraliga tchèque|| 50|| 8|| 19|| 27|| 54|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| HC Plzeň|| Extraliga tchèque|| 50|| 10|| 15|| 25|| 58|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2003-2004|| HC Kladno|| Extraliga tchèque|| 10|| 1|| 0|| 1|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HC Vítkovice|| Extraliga tchèque|| 32|| 12|| 15|| 27|| 32|| 6|| 0|| 4|| 4|| 16
|-
| 2004-2005|| HC Vítkovice|| Extraliga tchèque|| 51|| 15|| 14|| 29|| 46|| 11|| 5|| 3|| 8|| 24
|-
| rowspan=2|2005-2006|| HC Vítkovice|| Extraliga tchèque|| 45|| 6|| 19|| 25|| 104|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HC Znojemští Orli || Extraliga tchèque|| 7|| 5|| 4|| 9|| 10|| 11|| 2|| 3|| 5|| 8
|-
| 2006-2007|| Neftekhimik Nijnekamsk|| Superliga|| 14|| 1|| 5|| 6|| 43|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| HC Oceláři Třinec|| Extraliga tchèque|| 32|| 4|| 4|| 8|| 30|| 10|| 7|| 1|| 8|| 22
|-
| 2007-2008|| HC Oceláři Třinec|| Extraliga tchèque|| 52|| 14|| 17|| 31|| 96|| 8|| 2|| 1|| 3|| 39
|-
| 2008-2009|| HC Vítkovice|| Extraliga tchèque|| 50|| 5|| 10|| 15|| 56|| 10|| 2|| 3|| 5||8 
|-
| 2009-2010|| HC Vítkovice|| Extraliga tchèque|| 52|| 16|| 20|| 36|| 80|| 16|| 6|| 3|| 9|| 55
|-
| rowspan=2|2010-2011|| HC Slavia Prague|| Extraliga tchèque|| 21|| 2|| 3|| 5|| 22|| || || || || 
|-
| BK Mladá Boleslav|| Extraliga tchèque|| 22|| 5|| 2|| 7|| 58|| || || || || 
|-
| 2011-2012|| HC Vítkovice|| Extraliga tchèque|| 51|| 6|| 13|| 19|| 54|| 7|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
|2012-2013 || Rouen || Ligue Magnus || 26 || 10 || 14 || 24 || 54 || 15 || 5 || 3 || 8 || 18
|-
|2013-2014 || Rouen || Ligue Magnus || 26 || 7 || 7 || 14 || 48 || 9 || 3 || 1 || 4 || 12
|-
| 2014-2015|| HK Nitra || Extraliga slovaque || 55 || 16 || 22 || 38 || 60 || 12 || 2 || 2 || 4 || 12
|-
| 2015-2016|| HK Nitra || Extraliga slovaque || 52 || 14 || 26 || 40 || 36 || 17 || 4 || 6 || 10 || 14
|-
| 2016-2017|| HK Nitra || Extraliga slovaque || 56 || 14 || 19 || 33 || 36 || 12 || 1 || 1 || 2 || 4

Au niveau international 

| 1994 || align="left"| Championnat d'Europe junior ||6 || 6|| 4|| 10|| || ||align="left"|  Médaille d'or du groupe C
|-
| 1995 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 4|| 2|| 6|| 22|| ||align="left"|  Médaille d'or du mondial B
|-
| 2004 || align="left"| Championnat du monde || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0||align="left"| Quatrième place
|-
| 2005 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0||align="left"| Cinquième place
|-
| 2009 || align="left"| Championnat du monde || 4|| 0|| 0|| 0|| 6|| -3||align="left"| Dixième place

Notes et références 

Naissance en janvier 1976
Joueur international slovaque de hockey sur glace
Joueur du HK Nitra
Joueur du HC Slovan Bratislava
Joueur du HC Karlovy Vary
Joueur du HC Kladno
Joueur du HC Plzeň
Joueur du HC Vítkovice
Joueur du HC Znojemští Orli
Joueur du HC Oceláři Třinec
Joueur du HC Slavia Prague
Joueur du BK Mladá Boleslav
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du Rouen hockey élite 76
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Nitra
Naissance en Tchécoslovaquie